Kammholz ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kammholz (1937–2017), deutscher Politiker (FDP), MdA
 Detlef Kammholz (* 1939), deutscher Flottillenadmiral
 Karsten Kammholz (* 1979), deutscher Journalist